Santana do Acaraú kan syfta på:

Brasilien 

 Santana do Acaraú (kommun), Ceará, 
 Santana do Acaraú (ort), Ceará,